Als Gründerwettbewerb wird ein von deutschen Ministerien veranstalteter Wettbewerb bezeichnet:

 Gründerwettbewerb – Multimedia, lief 1997–2001
 Gründerwettbewerb – Mit Multimedia erfolgreich starten, lief 2004–2010
 Gründerwettbewerb – IKT Innovativ, lief 2010–2015
 Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen, läuft seit 2016

Weitere Wettbewerbe
 Wirtschaftswoche#Gründerwettbewerb, Gründerwettbewerb des Wirtschaftsmagazins Wirtschaftswoche